Защитни механизми може да се отнася до:

 Защитни механизми на имунната система
 Защитни механизми (психоанализа)
 Биологична защита (често като биологични защитни механизми, форми за адаптиране към средата на определени организми)